Stereobalanus är ett släkte av svalgsträngsdjur. Stereobalanus ingår i familjen Harrimaniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar
Stereobalanus